Menthonnex kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Menthonnex-sous-Clermont, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Menthonnex-en-Bornes, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,